Pfarrkofen ist der Ortsname von

 Pfarrkofen (Ergolding), Ortsteil des Marktes Ergolding, Landkreis Landshut, Bayern
 Pfarrkofen (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Pfarrhofen